Le sigle STAR peut signifier :
 Service des transports de l'agglomération roannaise, le réseau de bus de Roannais Agglomération ;
 Service des transports en commun de l'agglomération rennaise, le réseau de bus et de métro de Rennes Métropole ;
 Standard instrument arrival, la route à suivre, à l'arrivée sur un aéroport, par un aéronef évoluant en vol aux instruments ;
 Solenoidal Tracker At the RHIC, expérience du collisionneur d'ions lourds relativistes (RHIC) du Brookhaven National Laboratory, aux États-Unis.

Voir aussi 

 

en:STAR
sv:STAR